Бобровников Олексій
 Бобровников Олексій Вікторович (1912—1998) — український художник кіно і театру.
 Бобровников Олексій Євгенович (1979) — український журналіст, кіносценарист

Сторінки зі списками однофамільців-тезок